Cette page contient les pages d'homonymie de BAR, bar, De Bar et de Bar.

BAR est un acronyme, une abréviation et un code géographique.

Bar est un nom propre (patronyme, toponyme et hydronyme).

bar est un code et un nom commun.

Acronyme 

BAR est un acronyme qui peut signifier :
 Rapid Action Battalion (en français, « Bataillon d'action rapide »), une force anticriminalité et antiterrorisme du Bangladesh ;
 boîte à roues, une expression parfois utilisée chez les motards pour désigner une automobile ;
 British American Racing, une ancienne écurie britannique de Formule 1 ;
 Browning Automatic Rifle (en français, fusil mitrailleur Browning), comme le Browning BAR M1918 utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 bataillon autonome régional, un type d'unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale.

Abréviation 

BAR est une abréviation qui peut signifier :
 Bundesarchiv (en français, Archives fédérales suisses) ;
 Bundesarchiv (en français, Archives fédérales allemandes).

Code 
BAR est un code qui peut représenter :
 Barbade, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

bar est un code qui peut représenter :
 bavarois, un groupe de dialectes allemands, selon le code IETF.

Nom 
Bar est un nom qui peut désigner :
 Bar, un cratère d'impact situé sur la planète Mars ;
 bar, un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de poissons de mer ;
 bar, en génétique, un des gènes de la drosophile ;
 bar, une unité de pression proche de la pression atmosphérique normale ;
 bar, un établissement où l'on sert des boissons alcoolisées ;  
 bar, meuble destiné au rangement de tout ou partie des boissons alcoolisées dans un débit de boisson (il est alors imposant et souvent recouvert sur le dessus de métal) ou au domicile d'un particulier (il est alors de taille très diverse) ; dans les débits de boissons (et chez certains particuliers), il est disposé de façon à séparer celui qui prépare et sert la boisson de celui qui la consomme après que ladite boisson ait été déposée sur la partie supérieure du meuble (appelée comptoir, mot qui peut aussi désigner l'ensemble du meuble) ; 
 mini-bar, petit réfrigérateur que l'on trouve dans les chambres d'hôtel d'un certain standing ; 
 bar, en français ancien, une forte civière servant à transporter à bras des charges lourdes, comme des pierres taillées ;
 Bar Mitzvah, une cérémonie de confirmation religieuse du jeune garçon juif.

Patronyme 
Bar est un préfixe patronymique syriaque signifiant « fils de », mais avec parfois une valeur plus large :
 Bar Hebraeus (1226-1286), un historien, médecin et philosophe arabe ;
 Bar Refaeli (1985-), un mannequin israélien ;
 Shimon bar Kokhba, le chef de la dernière révolte des juifs contre l'Empire romain.

 Bar, un souverain du royaume du Baguirmi (Tchad) ;
 Clan Bár-Kalán, une ancienne famille magyare ;
 comtes et ducs de Bar ;
 Alain Bar (1947-), un graveur français ;
 Catherine de Bar (1614-1698), une religieuse française ;
 Charlotte Bar (1988-), une skieuse française ;
 Dominique Bar (1957-), un scénariste et dessinateur de bande dessinée belge ;
 Jacques Bar (1921-2009), un producteur de cinéma français ;
 Jean-Étienne Bar (1749-1801), un homme politique français ;
 Johan Bär (1620-1688), un amiral suédois ;
 Marius Bar (1862-1930), un photographe français ;
 Michaël Bar Zvi (1950-2018), un professeur de philosophie et éducateur ;
 Paul Bar (1853-1945), un obstétricien français ;
 Raymond de Bar, abbé de Cîteaux de 1134 au 16 décembre 1150 ;
 Raymond de Bar (1842-1922), homme politique français ;
 Zvi Bar (1935-), un homme politique israélien.

Toponyme 

 Bar Harbor, une ville de l'État du Maine, dans le comté de Hancock ;

 duché de Bar, un ancien duché, indépendant puis rattaché au duché de Lorraine ;
 Bar, un affluent de la Meuse ;
 Bar, une commune du département de la Corrèze ;
 Centrale hydroélectrique de Bar
 Bar-le-Duc, une commune de la Meuse ;
 Bar-lès-Buzancy, une commune des Ardennes ;
 Bar-sur-Aube, une commune de l'Aube ;
 Bar-sur-Seine, une commune de l'Aube ;
 Bor-et-Bar, une commune de l'Aveyron ;
 Le Bar-sur-Loup, anciennement Le Bar, une commune des Alpes-Maritimes ;

 Bar, une ville située au bord de l'Adriatique ;

 Bar, une ville de l'oblast de Vinnytsia.

Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme juif
Code
Homonymie d'acronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme